

Paquebot
 Ville de Tunis est un paquebot lancé en 1884.
 Ville de Tunis est un paquebot français lancé en 1952.